Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków w Toruniu – muzeum historyczne prowadzone przez Fundację "A to historia" w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, w zachodniej części Nowego Miasta, przy ul. Małe Garbary 19.

Historia 
Muzeum otwarto 15 lipca 2021 roku, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, a jego założycielem jest Karol Szaładziński z Fundacji „A to historia". Znajduje się w nim ponad tysiąc figur, głównie w skali 1:32, prezentujących wygląd i oporządzenie wojska polskiego od X do XVIII wieku. Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to figurki ręcznie wykonane z masy termoutwardzalnej, z żywicy lub stopu metali, które odzwierciedlają żołnierzy od początków państwa polskiego do XVIII wieku. Warto dodać, że większość tych modeli wykonał kustosz z Muzeum Wojskowego w Poznaniu, Leszek Rościszewski. Druga część wystawy tzw. „kioskowa” składa się z żołnierzyków, które można było kupić w okresie PRL m.in. w kioskach "Ruchu". W muzeum można także obejrzeć figurki papierowe z lat 40. i 50. XX wieku. Muzeum czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10.00-18.00.

Siedziba 
Kamienica wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Figuruje ona także w gminnej ewidencji zabytków (nr 480).

Zobacz też 
 Muzea w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Muzea w Toruniu
Muzea historyczne w Polsce